RBTZ steht für

 Rheinisch-Bergisches TechnologieZentrum
 Monogramm des Grafikers, Typographen und Plakatkünstlers Curt Reibetantz

Abkürzung